

Personnalité 
  (1952-1999), sportif australien ;
  (1964-), joueur de basket-ball américain ;
  (1987-), joueur américain de football américain ;
  (1939-), personnalité politique américaine ;
 , entrepreneur américain ;
  (1804-1877), personnalité politique américaine ;
  (1774-1835), personnalité politique américaine ;